María Enriqueta Carolina Gabriela de Austria (en alemán: Maria Henrietta Caroline Gabriele von Österreich; Pressburg, 10 de enero de 1883 -Mariazell, 2 de septiembre de 1956) fue un miembro de la rama de Teschen de la Casa de Habsburgo-Lorena y una archiduquesa de Austria y princesa de Bohemia, Hungría, y Toscana por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Godofredo de Hohenlohe-Schillingsfürst, María Enriqueta se convirtió en miembro de la casa de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.

Biografía 
María Enriqueta era el tercer vástago y tercera hija del archiduque Federico, duque de Teschen, y de su esposa, la princesa Isabel de Croÿ. Se casó con el príncipe Godofredo de Hohenlohe-Schillingsfürst, hijo del príncipe Constantino de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst de Ratibor y Corvey, y de la princesa María Antonieta de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, el 3 de junio de 1908 en Baden, Viena, Austria. Murió el 2 de septiembre de 1956, a la edad de 73 años, en Mariazell, Austria.

Matrimonio e hijos 
María Enriqueta tuvo tres hijos:

 Isabel (27 de septiembre de 1909-30 de marzo de 1987).
 Natalia (28 de julio de 1911-11 de marzo de 1989).
Federico (18 de febrero de 1913-diciembre de 1945).

Ancestros

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Princesas de Austria
Casa de Hohenlohe